LVB steht für:
 Leichtathletik-Verband Brandenburg, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Leipziger Verkehrsbetriebe, kommunales Unternehmen der Stadt Leipzig
 Luftsport Verband Bayern
 Luchtverkeersbeveiliging, Vorgängerin der Luchtverkeersleiding Nederland, Flugsicherung im niederländischen Luftraum
 SG LVB Leipzig, Sportgemeinschaft Leipziger Verkehrsbetriebe
 Steinway Musical Instruments (NYSE:LVB), ehemaliges (1996–2013) New York Stock Exchange Börsenkürzel nach Ludwig van Beethoven
 Galpões Airport (IATA-Code), Flughafen von Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasilien
 IRS Airlines (ICAO-Code), nigerianische Fluggesellschaft

LvB steht für:
 Ludwig van Beethoven, Komponist

Abkürzung